Tudor Vișan-Miu (n. 29 decembrie 1995, București) este un istoric român.

Activitatea 
Absolvent al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București, și-a obținut licența în istorie și masteratul în istorie modernă în cadrul Facultății de Istorie a Universității din București. În anul 2016 a publicat volumul La școală cu Regele Mihai. Povestea Clasei Palatine, dedicat Clasei Palatine în care și-a desfășurat studiile de liceu Regele Mihai. În decursul anilor a acordat mai multe interviuri privind acest subiect. În anul 2019 a publicat un volum de convorbiri cu Dinu Zamfirescu, iar în 2022, o lucrare despre mareșalii Curții regale. 

Tudor Vișan-Miu a activat ca un militant activ pentru restaurarea monarhiei în România, având mai multe apariții în media în care s-a exprimat în favoarea acestei idei. La 10 mai 2016 a fost ales Președintele Organizației de Tineret în cadrul asociației Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei, îndeplinind această funcție până în anul 2019. În anul 2020 a fost decorat de Principesa Margareta, Custodele Coroanei Române, cu Medalia Regală pentru Loialitate. În 2021 a fost membru fondator al Asociației Tineretului Regalist.

Publicații 
A publicat volumele: 

 Mareșalii Palatului. Demnitari ai Curții regilor României, 1866–1947, cuvânt însoțitor de Andrew Popper, prefață de Andrei Florin Sora, Corint Books, București, 2022.
 O viață (convorbiri cu Dinu Zamfirescu), prefață de Filip-Lucian Iorga, Corint Books, București, 2019.
 La școală cu Regele Mihai. Povestea Clasei Palatine, prefață de Filip-Lucian Iorga, Corint Books, București, 2016.

A publicat studii în cadrul unor volume colective precum:  

 Liliana Corobca (editor), Panorama postcomunismului în România, Editura Polirom, Iași, 2022.
 Judit Pál, Vlad Popovici, Andrei Florin Sora (coordonatori), Servitorii Statului: Funcționari, funcții și funcționarism în România modernă (1830-1948), Editura Mega, Cluj-Napoca.
 Alin Ciupală (editor), Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat, vol. VIII, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021.
 Alexandru Muraru, Andrei Muraru (coordonatori), Regele, comuniștii și coroana. Adevărata istorie a abdicării lui Mihai I, Editura Polirom, Iași, 2017.
 Daniel  Șandru, Alexandru Muraru (editori), Anul  Regal: Jurnalul Jubileului de 150 de ani de la fondarea Casei Regale a României, co-editori  Editura Adenium, Iași, 2016.

Note

Legături web 
https://tudorvisanmiu.wordpress.com

 Istorici români
Nașteri în 1995